Imperium Motors Corporation – amerykański producent elektrycznych mikrosamochodów, samochodów osobowych i ciężarowych oraz pojazdów elektrycznych z siedzibą w Fairfield działający od 2011 roku.

Historia 

Przedsiębiorstwo Imperium Motors założone zostało w 2011 roku w amerykańskiej Kalifornii przez Roberta Silzera. W kolejnych latach skonentrowano się na wprowadzeniu do sprzedaży obszernej gamy importowanych pojazdów oferowanych pod szyldem Imperium w postaci zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, autobusów, rowerów, skuterów, jak i mikrosamochodów klasyfiowanych w amerykańskim prawie jako tzw. low-speed vehicle, czyli pojazdy niskich prędkości.

Rozbudowa oferty pojazdów rozpoczęła się w połowie 2021 roku, gdy firma zawarła współpracę z chińskim Skyworth Auto w celu wprowadzenia do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie elektrycznego SUV-a Skyworth EV6 pod nazwą Imperium ET5. Oferta samochodów osobowych ma zostać także docelowo poszerzona o elektryczny wariant innego chińskiego samochodu, Zhongxing Terralord pod nazwą Imperium Terra-E.

Modele samochodów

Obecnie produkowane

SUV-y
 ET5
 Terra-E

Mikrosamochody
 T-01
 T-Truck
 T-Van
 Urbee 3
 Urbee 4s
 Urbee Cargo Van
 Urbee Vanmaxx
 Maxi Sport

Ciężarowe
 K-15
 Sanitation
 eBus

Inne
 Rover
 Rumble Air
 A-One Sport
 Y1 eScooter

Przypisy 

Amerykańscy producenci samochodów
Amerykańscy producenci samochodów elektrycznych
Marki samochodów